Васягин — русская фамилия. Известные носители:
 Васягин, Анатолий Александрович (1938—2010) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант, юрист, ветеран Афганской войны.
 Васягин, Евгений Юрьевич (род. 1959) — советский и российский самбист и дзюдоист.
 Васягин, Иван Семёнович (1919—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Васягин, Семён Петрович (1910—1991) — советский военный политработник, генерал армии.

См. также 
 Васягина, Мария Павловна (род. 1929) — советский казахстанский ботаник.